La préproduction d'un produit
 La préproduction d'un jeu vidéo
 La préproduction d'un film.